Bozhidar Vasev (1993) – calciatore bulgaro 
 Dimităr Vasev – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Pëtr Vasëv – nave da carico sovietica